Воево́да волы́нский — должностное лицо Речи Посполитой. Волынское воеводство имело трёх сенаторов которыми были: воевода волынский, каштелян и епископ волынские.

Литература 
 Polski Słownik Biograficzny 1929—2007 .
 Gąsiorowski A. red., Urzędnicy podolscy XIV—XVIII wieku, Kórnik 1998 .

!